Ramiro III. (961 – 26. června 985), byl králem Leónu a Galicie (966–984) a syn Sancha I. Tlustého. Po smrti svého otce se stal králem už v pěti letech.

Rodina 
Během jeho dětství vládla regentská rada, kterou ovládaly dvě řádové sestry, jimiž byly jeho teta Elvira Ramírez, která během tohoto období užívala titul královny, a jeho matka Tereza Ansúrez, která byla poslána do kláštera po smrti jejího manžela. V důsledku těchto událostí byla Ramirova vláda známa pro podporu kléru.

Vláda 
Mezi skutky jeho regentů je významné především uzavření mírové dohody s córdobským chalífou al-Hakamem II.. On sám bránil království před útoky Vikingů, kteří napadli Galicii. S koncem mírové smlouvy vezír Almanzor napadl jeho zemi.

Po dosažení plnoletosti a svatbě se Sanchou (? - 983), pravděpodbnou dcerou Gómez Díaze, hraběte ze Saldaña, se Ramiro pokusil vzít veškerou moc do svým rukou, což vedlo k odcizení si Galicie a Kastilie, které se v té době vyznačovaly separatistickými tendencemi. To spolu s nepřestávajícími nájezdy muslimů, které vyústili v bitvy jako jsou bitva u Rueda a bitva u Torrevicente, vedlo galicijskou šlechtu k tomu, že roku 982 prohlásila králem Bermuda II. Leónského, syna Ordoña III. Leónského, king of Galicia. Ramiro ztratil trůn o dva roky později v roce 984. Měl přinejmenším jedno dítě se svou ženou Sanchou, kterým byl Ordoño Ramírez, který se oženil s Cristinou Bermúdez, dcerou Ramirova rivala Bermuda.

Reference 

Leónští králové
Narození v roce 961
Úmrtí v roce 985
Galicijští králové
Úmrtí v roce 984
Úmrtí 26. června
Muži